Рубцов — російське прізвище, жіноча форма — Рубцова. Відомі носії:
 Рубцов Анатолій Петрович (1914—1954) — полковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Рубцов Вадим Костянтинович (1991—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рубцов Геннадій Анатолійович (1967—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Рубцов Герасим Архипович (1904—1942) — підполковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Рубцов Леонід Іванович (1902—1980) — ландшафтний архітектор, дендролог і селекціонер.
 Рубцов Микола Федорович (1925—1972) — молодший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Рубцов Никанор Трохимович (1901—1943) — сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Рубцов Федір Дмитрович (1896—1941) — генерал-майор РА.

 Рубцова Валентина Павлівна (нар. 1977) — українська співачка.
 Рубцова Катерина Михайлівна (1907—1996) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Рубцова Ольга Миколаївна (1909—1994) — радянська шахістка, четверта чемпіонка світу.

Примітки

Див. також 
 4286 Рубцов — астероїд головного поясу.
російські прізвища